Le patronyme Sarrut est commun à plusieurs personnalités :

André Sarrut, producteur de cinéma français ;
Germain Sarrut (1800-1868), auteur et homme politique français ;
Jacques Thomas Sarrut (1765-1813), général français.